

Привлечени 
  Георги Георгиев от Гостраеш
  Павел Петков от Локомотив (Горна Оряховица)
  Крум Стоянов от Локомотив (Пловдив)
  Цветомир Панов от Славия (София)
  Рафаел от АБЦ
  Даниел Златков от ПФК Черно море (Варна)
  Милен Кикарин от ПФК ЦСКА (София)
  Костадин Стоянов от ФК Верея II
  Фелипе Бризола от Итумбиара
  Тодор Неделев от Майнц 05 подновен наем за още един сезон
  Меледже Омнибес от ПФК Септември (София)
  Стенио от ПФК Черно море (Варна)
  Асен Чандъров от ПФК Септември (София)
  Жоао Пауло от Феровиариа
  Иван Стоянов от ПФК Монтана
  Даниел Кутев от Нестос
  Омар Косоко от Мантес

Напуснали 
  Виктор Голас в Беленензес
  Валентин Галев в ПФК Септември (София)
  Стамен Бояджиев във ФК Евроколеж (Пловдив)
  Даниел Златков в ПФК Черно море (Варна)
  Игор Ощипко в Лвов
  Лазар Марин в ПФК ЦСКА София
  Йордан Христов в Ермис Арадипу
  Филип Филипов в Етникос Ахнас
  Божидар Васев в ПФК Славия
  Милен Гамаков в Лехия Гданск
  Мариян Огнянов Нефтохимик (Бургас)
  Грегъри Нелсън в Ал Бухарак
  Рахави Кифуети в Локомотив (Горна Оряховица)
  Орлин Старокин в ОФК Пирин (Благоевград)
  Костадин Стоянов във ФК Верея II
  Асен Чандъров в ПФК Септември (София)
  Борис Тютюков във ФК Витоша (Бистрица) под наем
  Рангел Игнатов в ОФК Несебър под наем
  Емил Камберов в Оборище (Панагюрище) под наем
  Радослав Апостолов в Левски (Карлово) под наем
  Исмет Рамадан в Левски (Карлово) под наем
  Георги Купенов в ПФК Септември (София) под наем

Привлечени 
  Иван Чворович от Левски
  Виктор Генев от Левски
  Лазар Марин от ЦСКА (София)
  Антонио Вутов от Удинезе под наем
  Фернандо Виана от Жонвил
  Борис Тютюков във ФК Витоша (Бистрица) завръща се след наем
  Рангел Игнатов в ОФК Несебър завръща се след наем
  Емил Камберов в Оборище (Панагюрище) завръща се след наем
  Радослав Апостолов в Левски (Карлово) завръща се след наем
  Исмет Рамадан в Левски (Карлово) завръща се след наем

Напуснали 
  Павел Петков в Хохенщайн
  Рафаел освободен
  Даниел Златков в Шахтьор (Солигорск)
  Милен Кикарин в ЦСКА 1948
  Стенио в Политехника Яши
  Рангел Игнатов в Марица (Пловдив)
  Наско Милев в Славия (София)
  Иван Стоянов в Етър (Велико Търново)
  Жоао Пауло в Лудогорец (Разград)
  Даниел Кутев в Нестос

Ръководство

Контроли

Лято 2016

Зима 2017

Първенство

Официални мачове

Статистика по футболисти

Продадени и освободени през сезона или дадени под наем

Дузпи 
За Ботев

III кръг Първа професионална лига Ботев – Славия 3:2 реализирана от Тодор Неделев за 3:1 в 64-та минута

Срещу Ботев

III кръг Първа професионална лига Ботев – Славия 3:2 реализирана от Ивайло Димитров за 3:2 в 88-ата минута

Голмайстори

Асистенции

Външни препратки 
 Официален сайт на Ботев Пловдив
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове – Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Ботев